Sumana steht für:

 Sumana (Buddha), Buddha
 Sumana Thera, buddhistischer Mönch in Sukhothai und Lan Na

Sumana ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Sam-Sumana (* 1962), sierra-leonischer Politiker (All People’s Congress)